Radčice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Radčice, Gemeinde im Okres Jablonec nad Nisou
Radčice, auch Liberec XXXII, Ortsteil von Liberec, Okres Liberec
Radčice, Ortsteil von Malonty, Okres Český Krumlov
Radčice, auch Plzeň  7, Ortsteil von Plzeň, Okres Plzeň-město
Radčice (Skuteč), Ortsteil von Skuteč, Okres Chrudim
Radčice, Ortsteil von Vodňany, Okres Strakonice

Mariánské Radčice, Gemeinde im Okres Most

Siehe auch: Račice, Ratschitz